IYS est un sigle qui peut désigner :
 International Year of Sanitation (en français, Année internationale de l'assainissement) ;
  (en français, Année internationale du sol).